

Italië 
 Damiano Caruso, wielrenner
 Enrico Caruso, tenor
 Caruso, lied van Lucio Dalla
 Giampaolo Caruso, wielrenner

Verenigde Staten 
 David Caruso, acteur